Stati Uniti d'America
High Point – città della Contea di Guilford, Carolina del Nord
High Point – census-designated place della Contea di Hernando, Florida
High Point – census-designated place della Contea di Palm Beach, Florida